Euphonia sclateri, "puertoricoeufonia", är en fågelart i familjen finkar inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till antillereufonia, men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN. Fågeln förekommer enbart på Puerto Rico. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Finkar
Euphonia
Fåglar i neotropiska regionen